Евтим Ангелов Робев е български лекар от Македония.

Биография 
Робев е роден в 1835 година в Охрид, Османската империя, днес Северна Македония. Роден в известната възрожденска фамилия Робеви, син е на Ангел Робев и брат на Константин Робев, Стефан (1842 - 1880), Йонче (1826 - 1849), Наум, а Анастас Робев му е чичо. Завършва медицина във Виена, където умира на 26 юни 1863 година (според други източници през 1864 година.)

Фамилия

Бележки 

Родени в Охрид
Робеви
Български лекари от Македония
Починали във Виена